Guenièvre est un personnage de la légende arthurienne, femme du roi Arthur.
 Guenièvre (prénom)

Culture 

 Guenièvre (roman)
 Guenièvre Jones, série télévisée australo-canadienne diffusée en 2002